Гео́ргий Са́льников: Сальников, Георгий Иванович (1909—1983) — советский актёр.
 Сальников, Георгий Иванович (1923—2015) — советский и российский композитор, профессор.